Euparagiinae — подсемейство настоящих ос. Около 20 видов.

Распространение 
Неарктика: Мексика и США.

Описание 
Мелкие осы (современные формы 6-7 мм, ископаемый вид до 12 мм) с овальной формой тела, очень крупной головой, короткими усиками и ногами. Основная окраска желтовато-чёрная. Одиночные осы, обитающие в пустынных регионах. Биология известна только для одного вида (Euparagia scutellaris), у которого своих личинок осы снабжают личинками жуков Curculionidae.

Систематика 
Около 20 видов. Один современный род (10 видов) и два ископаемых. Ранее подсемейство трактовалось в ранге трибы в составе группы цветочных ос (Masarinae), но филогенетический анализ показал, что они не имеет тесной связи с ними, а скорее является сестринской группой для остальных Vespidae, так как обладают уникальным жилкованием крыльев.

Классификация 
 Euparagia Cresson, 1879
 †Curiosivespa Rasnitsyn, 1975 (меловой период, Ботсвана, Казахстан, Монголия, Мьянма, Россия)
 †Curiosivespa antiqua Carpenter and Rasnitsyn, 1990
 †Curiosivespa curiosa Rasnitsyn, 1975
 †Curiosivespa derivata Carpenter and Rasnitsyn, 1990
 †Curiosivespa magna Rasnitsyn, 1975
 †Curiosivespa orapa Brothers, 1992
†Curiosivespa sennlaubi Jouault et al., 2021
 †Curiosivespa striata Perrard and Carpenter, 2017
 †Curiosivespa zigrasi Perrard and Carpenter, 2017
 †Priorparagia Brothers and Rasnitsyn, 2008
 †Priorparagia anancites Brothers and Rasnitsyn, 2008 (меловой период, Ботсвана, Орапа)

Филогения 
Филогенетический анализ показывает, что Euparagiinae занимает корневое положение на общем древе настоящих ос и занимает отдельную ветвь по отношению ко всем остальным Vespidae, включая ископаемые группы †Priorvespinae и †Protovespinae. Их филогенетические взаимоотношения выражаются схемой:

Примечания

Литература 
 Bohart, R. M. 1989. A review of the genus Euparagia (Hymenoptera, Masaridae). Journal of the Kansas Entomological Society 62 (4): 462—467.
 Carpenter, J. M. 1982. The Phylogenetic relationships and natural classification of the Vespoidea (Hymenoptera). Systematic Entomology 7: 11—38.

Ссылки 
 Euparagiinae. tolweb.org
 BioLib

Настоящие осы
Подсемейства насекомых